Gewürzmuseum ist der Name mehrerer Museen:

 Deutsches Gewürzmuseum Kulmbach
 Spicy’s Gewürzmuseum, Museum in Hamburg 
 Gewürzmuseum (Schönbrunn), Museum in Schleusegrund in Thüringen